Krzemieniewo (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Nowomiejski
 Krzemieniewo (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Leszczyński
 Krzemieniewo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Leszczyński
 Krzemieniewo (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Człuchowski